El término cordón puede referirse, en esta enciclopedia:

Cuerda
 a una cuerda comúnmente cilíndrica;
 a los cordones o agujetas, accesorios para la sujeción del calzado al pie;
 en náutica, a un cordón, conjunto de filásticas que forma una cuerda;
 al cordón umbilical, el que une a un feto con su placenta;
 al cordón de San Francisco, cuerda que usan los miembros de ciertas órdenes religiosas;
 a un cordón de oración, cuerda usada por la Iglesia ortodoxa;
 al cordón, atributo o distintivo militar;

Geografía
 al Cordón del Plata, una cadena montañosa en la cordillera de Los Andes:
 al cordón montañoso Litoral, unidad del relieve de la provincia de Málaga (España);
 al Cordón de Chacabuco, pequeña cadena montañosa en la Zona Central de Chile;
 al Cordón de Puntas Negras, cadena volcánica situada al este del Salar de Atacama;
 al Cordón del Plata, cordón montañoso de los Andes argentinos;
 al Cordón Mariano Moreno, macizo montañoso en el área no demarcada de la frontera entre Argentina y Chile;
 al Cordón del Azufre, cadena de pequeños cráteres apagados en los Andes;
 a Cordón, barrio de Montevideo, Uruguay;
 a un cordón litoral o restinga, una forma costera;
 a Cordón, municipio filipino en la provincia de Isabela;

Varios
 a un cordón sanitario, una medida tomada para aislar epidemias;
 a un cordón industrial, órgano colectivista de democracia obrera en la historia de Chile;
 a un cordón o bordillo, lugar de unión entre la acera transitable por peatones y la calzada transitable por vehículos;
 al cordón espermático, estructura que pasa del abdomen a los testículos;
 al Club Atlético Cordón, equipo de básquetbol de Montevideo, Uruguay.